Karolina Kórház, Kolozsvár
 Karolina Kórház, Mosonmagyaróvár